Příjmení Ondrášek nosí více významných osobností:

 Ján Ondrášek (* 1942) – slovenský fotbalista, reprezentant Československa, útočník
 Michal Ondrášek (* 1983) – slovenský hokejový trenér
 Pavel Ondrášek (* 1971) – český pracovník ve vězeňství, od dubna 2014 generální ředitel Vězeňské služby ČR
 Petr Ondrášek (* 1955) – český fotbalista, obránce
 Zdeněk Ondrášek (* 1988) – český fotbalový útočník
 Zuzana Ondrášková (* 1980) – česká profesionální tenistka

Podobná příjmení 
 Vondrášek
 Ondráček